Ripa (Perugia), een Frazione van Perugia
Ripa (Rome), een wijk in Municipio I van Rome
Ripa (Zweden),  een plaats in Zweden